Двигательная деятельность — совокупность двигательных актов.

Двигательная активность человека — одно из необходимых условий поддержания нормального функционального состояния человека, его естественная потребность. Нормальная жизнедеятельность практически всех систем и функций человека возможна лишь при определённом уровне двигательной активности. Недостаток мышечной деятельности, подобно кислородному голоданию или витаминной недостаточности, пагубно влияет на формирующийся организм ребёнка.

Двигательное действие — это целенаправленный двигательный акт (поведенческий двигательный акт, сознательно осуществляемый в целях решения какой-либо двигательной задачи), состоящий из движений (бессознательные, и нецелесообразные механические перемещения тела или его частей) и поз.

Отдельное двигательное действие (например, приседание) — основной элемент физического упражнения. Это процесс многократного выполнения двигательных действий, который может быть организован либо в виде многократного повторения какого-либо одного двигательного действия — прыжка, наклона и т. п., либо в форме разнообразной двигательной деятельности, включающей множество различных действий — подвижная игра, комплекс гимнастических движений и т. п.

В качестве физических упражнений используются различные по сложности, двигательному составу и структуре движения и двигательные действия:
 простые движения и их сочетания (аналитические). Составляют основу упражнений, избирательно направленных на воспитание различных двигательных способностей (силовых, скоростных и других), на обучение сложным двигательным действиям, а также воздействующих на организм в целях развития, поддержания и восстановления его функций. В качестве физических упражнений широко используются также целостные естественные двигательные действия (ходьба, бег, прыжки, метания, плавание и т. д.)
 другие действия, имеющие прикладное значение для жизни, спорта и военной подготовки.

Двигательная деятельность может быть направлена на:
 защиту организма
 поиски пищи
 (у человека) — двигательные акты, связанные с бытовой, трудовой, спортивной деятельностью и пр.

Изучение характеристик

Количественные 
Предусматривает изучение пространственно-временных характеристик

 объём движений
 число движений
 количество повторений

Качественные 
Функциональные изменения в организме:
 энергетические затраты, связанные с выполнением того или иного двигательного действия и двигательной деятельности вообще

Соревнования, тренировки 
Важность и практическая ценность изучения соревновательной и тренировочной двигательной деятельности:
 выработка более конкретных требований к построению тренировочного процесса
 разработка модельных характеристик спортсменов
 тесты по оценке отдельных сторон подготовленности спортсменов
 моделирование в тренировке условий соревнования
 и др.

Примечания

Литература 
 Физиология человека/Под редакцией В. М. Покровского, Г. Ф. Коротько, Серия: Учебная литература для студентов медицинских вузов Глава 15. ИНТЕГРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА, ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА, Общие физиологические механизмы влияния двигательной активности на обмен веществ

Ссылки 
 Активная двигательная деятельность детей на воздухе 
 Этапы развития моторики по статистике от ВОЗ

Физиология человека